До́бсон (Dobson) — фамилия. Известные носители:

 Добсон, Джессика (род. 1984 или 1985) — американская певица и мультиинструменталист.
 Добсон, Джон (1915—2014) — американский астроном-любитель.
 Добсон, Джордж Эдвард (1848—1895) — ирландский зоолог.
 Добсон, Кевин (1943—2020) — американский актёр.
 Добсон, Клод Конгрев (1885—1940) — британский контр-адмирал, участник Гражданской войны в России.
 Добсон, Крис (1949—2019) — британский химик.
  (род. 1969) — английский футболист.
 Добсон, Уильям (1611—1646) — английский художник.
 Добсон, Юэн (род. 1981) — канадский гитарист, исполнитель музыки в стиле фингерстайл и акустический металл.

Примечания